Segregation (von lat. segregare ‚absondern‘, ‚trennen‘) steht für:
 Segregation (Bodenkunde), Abtrennung verschiedener Aggregate
 Segregation (Festkörperphysik), Trennung von Defekten oder Verunreinigungen in einem Festkörper durch Diffusion
 Segregation (Genetik), Aufspaltung von Erbanlagen mütterlicher und väterlicher Herkunft
 Segregation (Soziologie), Entmischung unterschiedlicher Elemente
 Rassentrennung, zwangsweise Trennung von Menschengruppen

Siehe auch:
 Desegregation